Шуляк ( — «коршун») — белорусская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Шуляк, Анастасия Владимировна (Наумчик, род. 1983) — белорусская легкоатлетка.
 Шуляк, Виктор Васильевич (род. 1968) — Герой России, генерал-майор.
 Шуляк, Виктор Григорьевич (род. 1940) — советский и российский учёный.
 Шуляк, Евгений Александрович (род. 1939) — работник Минского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда.
 Шуляк, Елена Алексеевна (род. 1976) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Шуляк, Инесса Николаевна (Кравец, род. 1966) — украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Шуляк, Любовь Митрофановна (1896—1996) — российский архитектор-реставратор, почётный гражданин Великого Новгорода.
 Шуляк, Пётр Иванович (род. 1945) — украинский военачальник, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Украины (2001—2002), генерал-полковник.

См.также 
 Шуляков
 Шуляковский